Belk ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belk (Alabama), im Fayette County
 Belk (Tennessee), im DeKalb County
 Belk (Texas), im Lamar County
 Belk Corner, im Faulkner County, Arkansas

Person:
 Jan Bělk (* 1958), sorbischer Musiker, Komponist, Musikverleger und -produzent, siehe Jan Bilk
 Paul Belk (* 1977), britischer Schwimmer

Sonstiges:
 Belk Inc., eine US-amerikanische Kaufhauskette
 Belk Branch, Fließgewässer im Lancaster County, South Carolina
 Belk Park, Park im Madison County, Illinois

Siehe auch:
 Bełk